Do soutěže dvouhry vozíčkářek na Australian Open 2015 nastoupilo osm tenistek. Obhájkyní titulu byla německá hráčka Sabine Ellerbrocková, kterou v semifinále vyřadila Japonka Jui Kamidžiová.

Vítězkou se stala nenasazená 29letá Jiske Griffioenová z Nizozemska, která ve finále udolala turnajovou jedničku Jui Kamidžiovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Šampionka tak vybojovala premiérovou grandslamovou trofej z dvouhry.

Nasazení hráček 
  Jui Kamidžiová (finále)
  Aniek van Kootová (semifinále)

Turnaj

Pavouk

Odkazy

Reference 

Australian Open 2015